Csehország
 Mezilesí, település a Náchodi járásban
 Mezilesí, település a Pelhřimovi járásban
 Mezilesí, Cotkytle településrésze az Ústí nad Orlicí-i járásban
 Mezilesí, Čížkrajice településrésze a České Budějovice-i járásban
 Mezilesí, Kryštofovy Hamry településrésze a Chomutovi járásban
 Lengyelország
 Międzylesie (csehül Mezilesí), település az Alsó-sziléziai vajdaságban